Криничненська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Криничненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Криничненська сільська рада — Кіровоградська область, Устинівський район
 Криничненська сільська рада — Одеська область, Болградський район
 Криничненська сільська рада — Сумська область, Тростянецький район